Sonnstein steht für Berge:
 Großer Sonnstein
 Kleiner Sonnstein
 Sonnstein (Berg in Niederösterreich)
Siehe auch:
 Sonnenstein